«Аудитор» — журнал, являющийся одним из первых в России периодическим изданием об аудите. Издается с 1994 года. Предназначен для аудиторов и консультантов, бухгалтеров, сотрудников налоговых и финансовых служб, руководителей предприятий всех форм собственности, преподавателей, научных сотрудников и студентов экономических специальностей. Входит в Список научных журналов ВАК Минобрнауки России на 2010-2011 года, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Включен в Российский индекс научного цитирования.

Содержание 
Журнал имеет широкую экономическую направленность, в нем публикуются результаты научных исследований по следующим специальностям:
 Экономическая теория (шифр 08.00.01);
 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) (шифр 08.00.05);
 Финансы, денежное обращение и кредит (шифр 08.00.10);
 Бухгалтерский учет, статистика (шифр 08.00.12);
 Математические и инструментальные методы экономики (шифр 08.00.13);
 Мировая экономика (шифр 08.00.14);
 Организация производства (по отраслям) (шифр 05.02.22).

Основные рубрики журнала 
 теория и практика аудита;
 учет и отчетность;
 рейтинг аудиторских компаний;
 диагностика и прогнозирование;
 проблемы налогообложения;
 международные стандарты;
 в Федеральном собрании;
 информация аудиторских сообществ.

Редколлегия 

 Гуськов, Сергей Викторович — главный редактор и председатель редакционной коллегии, кандидат экономических наук.
 Аврашков, Лев Яковлевич — профессор Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор экономических наук.
 Глазкова Г. В. — доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук.
 Гутцайт, Евгений Михельевич — ведущий научный сотрудник НИФИ Академии бюджета и казначейства Минфина РФ, доктор экономических наук.
 Заварихин, Николай Михайлович — профессор экономического факультета МГУ, доктор экономических наук.
 Лысенский О. В. — генеральный директор Издательства «Русский журнал»
 Павлов Е. В. — председатель Комитета по качеству Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
 Смирнов Е. Е. — парламентский корреспондент.
 Саркисянц А. Г. — заместитель генерального директора Северо-Западной нефтяной группы, кандидат экономических наук.
 Ялбулганов А. А. — профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор юридических наук.
Графов А.В. - профессор Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ

Примечания

Ссылки 
 https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8417
 https://naukaru.ru/ru/nauka/journal/74/view

Журналы по алфавиту
Экономические журналы
Журналы ВАК Минобрнауки России